Saint-Wandrille-Rançon, gemeente in het Franse departement Seine-Maritime (regio Hoog-Normandië).
Abdij van Saint-Wandrille, bij die plaats gelegen abdij.
Sint-Wandregesilus